Новомоношкинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новомоношкино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1460 человек, в том числе 707 мужчин и 753 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1420 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Голубцово,
 село Инюшово,
 село Новомоношкино,
 село Шпагино.

Муравей — упразднённый в 1983 году посёлок.
Новоусольцево — упразднённый в 1983 году посёлок.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края